Prete ist der Familienname folgender Personen:

 Duilio del Prete (1938–1998), italienischer Schauspieler
 Franco Prete (1933–2008), italienischer Schriftsteller, Kunstmäzen und Verleger
 Giancarlo Prete (1942–2001), italienischer Schauspieler
 Herrad Prete (* 1933), deutsche Malerin und Kunstmäzenin
 Joshua Prete (* 1991), australischer Radrennfahrer
 Miki Del Prete (* 1935), italienischer Liedtexter
 Sandro Del-Prete (* 1937), Schweizer Maler